«Благотвори́тельный бал» — художественный телефильм по мотивам повести Эфраима Севелы «Загадочная славянская душа». Последняя роль в кино Леонида Филатова.

Сюжет 
Главный герой фильма — Виктор Бершадский, советский режиссёр, эмигрировавший в США. Судьба и карьера не сложились у него ни в России, ни за рубежом. Раньше он был известен, а сейчас о нём никто не помнит, он уже десять лет не ставил фильмов и скорее всего никогда больше не получит заказа на постановку.

Но судьба улыбается и ему, правда, всего на один день. В Нью-Йорке меценатами в отеле «Хилтон» устроен благотворительный вечер, посвящённый эмигрантам из России. Виктор Бершадский становится звездой этого вечера, в шикарном смокинге он в центре внимания. Но всё это только на один вечер, утром эта сказка закончится.

В ролях 
 Леонид Филатов — Виктор Бершадский
 Кристина Орбакайте — Ширли
 Эфраим Севела — устроитель бала
 Олег Шкловский — Сэм Блументал, устроитель бала
 Галина Петрова — устроительница бала
 Надежда Бутырцева — устроительница бала
 Игорь Циферов — любопытный мальчик
 Борис Репетур — постоялец отеля
 Вячеслав Гришечкин — посетитель бара отеля
 Вячеслав Войнаровский — менеджер
 Боб Цымба — официант
 Леонид Тимцуник — лифтёр отеля
 Алевтина Добрынина — служащая отеля

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эфраим Севела
 Режиссёр: Эфраим Севела
 Оператор: Тимур Зельма
 Художник: Игорь Шихарёв
 Продюсер: Надежда Мелкова

Ссылки 
 Титов А. Премьера в Киноцентре : Эфраим Севела снял свой тринадцатый фильм  / Андрей Титов // Коммерсантъ-Daily. – 1993. – 27 января.
 Грум-Гржимайло Т. "Все в жизни контрапункт" : мелодии Эфраима Севелы / Тамара Грум-Гржимайло // Независимая газета. – 1993. – 13 февраля.
 Шушарин Д. Не в коня халява / Дмитрий Шушарин // Сегодня. – 1995. – 4 февраля.
 Мамаева Т. Чтобы помнили… / Татьяна Мамаева // Время и деньги. – Казань, 2006. – 26 декабря.

Телефильмы России 1993 года
Фильмы ТО «Экран» РГТРК «Останкино»
Фильмы-драмы России
Телефильмы на русском языке